Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) — организация, объединяющая авиаперевозчиков России.

История 
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта была основана 1991 года. Организация объединяла авиапредприятия и организация гражданской авиации СССР.

В 1998 году в работе Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта принимало участие 125 авиакомпаний, авиапредприятий и организации России. Из них 53 организации были её действительными членами.

Организация является некоммерческой и по состоянию на 16 мая 2017 года включает в себя 24 авиакомпании России. Организация обеспечивает около 80 % объема перевозок в стране.

Задачами ассоциации является объединение усилий авиаперевозчиков для реализации общей политики в сфере гражданской авиации страны, выдача рекомендаций по вопросам деятельности воздушного транспорта, взаимодействие с Федеральной авиационной службой России, предоставление консалтинговых услуг; работа с авиационной наукой;
информационное обеспечение.

Члены АЭВТ проводят экспертизу нормативно-правовых документов, подготовленных Минтрансом России. В АЭВТ также работает ряд комитетов, работающих по каждому направлению деятельности гражданской авиации: аэропортовой, технической и летной. Президентом ассоциации с мая 2014 года является Владимир Тасун.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта вместе с заинтересованными фирмами издает журнал «Авиакомпания» и бюллетень «Авиационный рынок».

Структура 
В АЭВТ также существует ряд комитетов, работающих по направлению деятельности гражданской авиации: аэропортовой, технической и лëтной. Всего в организации действуют 12 комитетов и советов.

Руководство 
Президент ассоциации с мая 2014 года — Владимир Николаевич Тасун.

В 2000-е годы президентом ассоциации был Чибирев Евгений Евгеньевич.

Ссылки 
 http://xn--80awibhpl3e.xn--p1ai/cms/new/1923
 http://www.transport.ru/assoc/aevt/assoc.htm
 https://web.archive.org/web/20160304135712/http://aviations.ru/companies/associaciya-rossijskaya-associaciya-ekspluatantov-vozdushnogo-transporta/
 Газета Коммерсант статья Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта
 Деловой авиационный портал

Появились в 1991 году в России
1991 год в авиации
Организации гражданской авиации
Авиационные организации России
Некоммерческие организации России